Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 569 dans le monde.

 RS-569 au Brésil
 Route régionale 569 en Finlande
  dans certains pays